Stanisław Ostrowski-Nałęcz (ur. 1873) – pisarz
 Stanisław Kazimierz Ostrowski (1879–1947) – rzeźbiarz
 Stanisław Ostrowski (ur. 1880) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Ostrowski (ur. 1884) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Stanisław Władysław Ostrowski ps. „Orłow”, „Włodek” (ur. 1887) – inżynier, członek PPS, 5 sierpnia 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Ostrowski (1891–1974) – nauczyciel
 Stanisław Ostrowski (1892–1982) – lekarz, prezydent Lwowa i Prezydent RP na Uchodźstwie
 Stanisław Ostrowski (1896–1940) – starszy przodownik Policji Państwowej, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Ostrowski ps. „Wiking” (ur. 1898) – działacz niepodległościowy, 20 lipca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy